Каулиц може да се отнася за:
 Каулиц, етническа група в Северна Америка
 Хора
 Бил Каулиц (р. 1989), германски музикант
 Том Каулиц (р. 1989), германски музикант
 Каулиц (език), език от групата салишан
 Каулиц (окръг), окръг във Вашингтон, САЩ